«Миллионер — Горячее кресло» () — украинское интеллектуальное телешоу, аналог международного популярного формата «Who Wants to Be a Millionaire?», выходило с 15 февраля по 13 августа 2011 года на телеканале «Интер».

Программа является украинским аналогом известной телевикторины «Who Wants to Be a Millionaire?». Ведущий программы — популярный украинский шоумен Владимир Зеленский, лидер студии «Квартал-95», которая и производит программу. При наличии Зеленского в качестве ведущего программа обрела дополнительный юмористический оттенок.

Примечательно, что передача выходит в обновлённом формате, «Hot Seat», который используется лишь в некоторых интернациональных версиях программы. Игра транслируется на русском языке, изначально выходила два раза в неделю — по вторникам и четвергам, позже выходила по воскресениям, а последние выпуски шли по субботам перед программой «Подробности».

Первый выпуск программы имел  рейтинг 6,6 %, доля 23,93 % (аудитория 18+). Проект имел показатели выше среднего уровня за прошедшую неделю.

С 13 августа 2011 года показ передачи был прерван.

Описание 
Формат программы, «Hot Seat» (), основан на правилах норвежской версии игры, принятых в 2008 году. Данный формат используется и в некоторых других аналогах передачи, например, в австралийской, португальской и венгерской. Украина же стала единственной страной постсоветского пространства, использовавшей данную разновидность основного формата телеигры. 

Шестеро игроков отвечают на вопросы из разных научных областей. И только один из них получит выигрыш, но в том случае, если ответит на главный, самый сложный вопрос игры.

В игре — 15 вопросов. К каждому из них предлагаются четыре варианта ответа, из которых верный только один. Каждый вопрос имеет свою стоимость. По мере роста сложности растет и «цена вопроса». Пятнадцатый, последний вопрос, стоит один миллион гривен.

Правила игры 
Вопросы делятся на три уровня сложности, и соответственно уровню изменяется и ограничение времени на обдумывание. Первая группа — вопросы с первого по пятый, «простые» — время на обдумывание 20 секунд. Вторая группа — вопросы с шестого по десятый, «средние» — время на обдумывание 40 секунд. Третья группа — вопросы с одиннадцатого по пятнадцатый, «сложные» — время на обдумывание одна минута. Если игрок не успевает ответить за отведённое время — он проигрывает. В отличие от стандартного формата игры, в данном режиме используются видео-, фото- и аудиовопросы, а также отсутствуют подсказки.

В передаче участвуют шесть игроков, которые зарегистрировались по телефону или на сайте программы, а также прошли предварительный отбор. Если игрок даёт правильный ответ на вопрос первого уровня, он получает право отвечать на второй вопрос, и так далее.

Если игрок даёт неверный ответ, он выбывает из игры, но в этом случае игра не начинается сначала — из того же уровня сложности, где была допущена ошибка, её продолжит другой участник. У игрока есть также право один раз передать ход, если он не уверен. В этом случае он передаёт право ответа на этот же вопрос следующему из шести игроков, но сам остаётся в числе участников и имеет возможность продолжить игру на следующих вопросах. Следующий игрок на данном вопросе пасом воспользоваться не может. При уходе каждого игрока приз снижается на один уровень, и достаётся тому участнику, который ответил на самый последний вопрос игры.

Создатели о программе 
Продюсер проекта, Владимир Оселедчик, так рассказал о передаче:

Над передачей работали 
 Ведущий — Владимир Зеленский
 Продюсер — Владимир Оселедчик
 Режиссёр-постановщик — Андрей Орлов
 Оператор-постановщик — Игорь Иванов
 Авторы сценария — Григорий Сиротюк и Игорь Шуров
 Исполнительный продюсер — Иван Матюнин
 Компьютерная графика — Вячеслав Нагорный
 Кастинг — Павел Скороходько и другие

Победители 
 Надежда Бельдий, выигрыш 1 миллион гривен, эфир — 6 августа 2011 года

Крупные выигрыши 
 Татьяна Валецкая, выигрыш 150 000 гривен, эфир — 15 марта 2011 года
 Евгений Качалин, выигрыш 150 000 гривен, эфир — 17 марта 2011 года
 Сергей Герасевич, выигрыш 250 000 гривен, эфир — 1 мая 2011 года
 Андрей Тропин, выигрыш 250 000 гривен, эфир — 4 июня 2011 года
 Ольга Якуш, выигрыш 250 000 гривен, эфир — 11 июня 2011 года

 Алла Кушнир, выигрыш 150 000 гривен, эфир — 30 июля 2011 года
 Сергей Сивохо, выигрыш 150 000 гривен, эфир — 13 августа 2011 года

Крупные проигрыши 
 Потап, проигрыш 149 000 гривен, эфир — 17 февраля 2011 года
 Елена Троян, проигрыш 149 000 гривен, эфир — 24 апреля 2011 года

Интересные факты 
 Владимир Зеленский стал единственным президентом, который вёл локальную версию формата Hot Seat в стране, в которой был избран на должность президента.

Примечания

Ссылки 
Страница игры на сайте телеканала «Интер»

Телевизионные игры
Телевизионные интеллектуальные игры
Интернациональные телепроекты
Телепередачи Украины
Телепередачи канала «Интер»
Телепередачи, запущенные в 2011 году
Телепередачи, закрытые в 2011 году
Телепередачи студии «95 квартал»
Who Wants to Be a Millionaire?